Љиљана Благојевић може се односити на:
Љиљана Благојевић, глумица
Љиљана Благојевић (архитекта)